Се́льское поселе́ние Вата — муниципальное образование в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — деревня Вата.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Нижневартовского района
Сельские поселения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры